Ла Педрегоса има више значења:

 Ла Педрегоса (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Педрегоса, Руча (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Педрегоса (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Педрегоса (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Педрегоса (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Педрегоса (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Педрегоса (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Педрегоса (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Педрегоса (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Педрегоса (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Педрегоса (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Педрегоса (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Педрегоса (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Педрегоса (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Педрегоса (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику